Big Bald Mountain (New Brunswick), een berg in de Canadese provincie New Brunswick
 Big Bald Mountain (Georgia), een berg in de Amerikaanse staat Georgia